Le qualificazioni del singolare femminile del Lipton Championships 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Åsa Svensson (primo turno)
  Christína Papadáki (ultimo turno, Lucky Loser)
  Seda Noorlander (primo turno)
  Amanda Hopmans (primo turno)
  Kristie Boogert (primo turno)
  Emmanuelle Gagliardi (primo turno)
  Mariana Díaz Oliva (primo turno)
  Pavlina Stoyanova (primo turno)

  Adriana Serra Zanetti (qualificata)
  Janet Lee (qualificata)
  Marlene Weingärtner (qualificata)
  Alicia Molik (qualificata)
  Sandra Kleinová (qualificata)
  Jolene Watanabe (ultimo turno)
  Tathiana Garbin (ultimo turno)
  Alexandra Stevenson (primo turno)

Qualificate

  Adriana Serra Zanetti
  Marlene Weingärtner
  Sandra Kleinová
  Jana Kandarr

  Alicia Molik
  Meilen Tu
  Janet Lee
  Tina Pisnik

Lucky Losers
  Christína Papadáki

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton Championships 1999